«Борьба за огонь» () — классический роман Жозефа Рони-старшего о доисторическом прошлом человечества, опубликованный в 1909 году (отдельным изданием — в 1911). Сюжет романа построен вокруг темы освоения людьми огня.

Предыстория написания 
Рони-старший уже имел опыт написания произведений подобного рода. Ранее выходили его романы «Вамирэх» (1892) и «Эйримах» (1893), также посвящённые жизни первобытных людей.

Сюжет 
Из поколения в поколение жизнь племени уламров организована вокруг огня — они хранят и поддерживают его, но не умеют добывать. Но однажды на племя нападают сильные враги и обращают уламров в бегство, во время которого огонь гаснет. Вождь племени Фаум, собрав всех уцелевших воинов, обещает отдать свою дочь, красавицу Гаммлу, в жены тому, кто вернёт огонь племени. Кроме того, он обещает, что победитель станет новым вождем. На подвиг вызываются двое сильнейших мужчин племени - Нао и Аго. Они являются полной противоположностью друг другу: Нао ("сын Леопарда"), несмотря на свою силу - добрый, справедливый и мягкий человек, в то время как Аго ("сын Зубра") - волосатый зверь-убийца, чья жестокость отталкивает от него даже соплеменников. Оба хотят видеть Гаммлу своей, и между ними возникает вражда. Нао выбирает себе в спутники молодых воинов — Нама и Гава, а Аго - двоих своих братьев, таких же звероподобных, как и он сам. Обе группы одновременно отправляются в путь.

Нао с товарищами начинает поиски огня во враждебном к людям мире. Первые несколько недель они не могут найти огня, но сталкиваются с грозными опасностями в "лице" серого медведя и пещерного льва. В битвах с хищниками Нам и Гав проявляют необычайную храбрость, и Нао понимает, что его выбор был правильным. Позже герои книги находят на поляне след костра. По ряду признаков Нао делает вывод, что здесь была стоянка отряда кзаммов - представителей племени людоедов. Догнав отряд, Нам и Гав увлекают большую часть кзаммов в погоню за собой, а Нао, убив оставшихся у костра охранников, похищает клетку с огнем. Позже он, проявляя необычайную для того времени дружбу и ответственность, спасает Гава, вытаскивая раненого воина на спине. Овладев огнем, Нао, Нам и Гав идут на родину. 

По дороге они сталкиваются с сильным отрядом рыжих карликов - агрессивных и воинственных людей, которые не терпят рядом никаких соседей. Уламры вынуждены бежать ввиду явного преимущества врага. Во время бегства Нао спасает раненого карликами человека из племени вахов. Карлики массово идут в атаку, однако в бой неожиданно вмешивается большой отряд вахов, владеющих необычным и продвинутым оружием - дротиками, бросаемыми с помощью пращи. Уламры и вахи обращают противника в бегство. Нао, близко познакомившийся с союзниками-вахами, узнает у них величайший секрет: огонь можно добывать, ударяя камнем о камень. Теперь никто не отнимет у уламров огонь. 

На подходе к стоянке уламров на отряд нападает волосатый Аго, который, не добившись успеха, решил силой отнять у соперника добытый огонь. Нао, Нам и Гав хитростью разделяют братьев, и Нао, используя оружие вахов и собственную силу, в одиночных поединках убивает всех троих. 

Тем временем в племени уламров возникает конфликт: искалеченный в битве со львом Фаум стремительно теряет влияние. Гаммла с нетерпением ждет принесшего огонь победителя, всем сердцем желая, чтобы им стал Нао. Вскоре на равнине действительно показывается Нао, несущий в клетке огонь. Верный своему обещанию Фаум уже готов передать победителю бразды правления. Но Нао, прекрасно понимающий, как важен для племени опыт Фаума, неожиданно предлагает старому вождю вместе руководить уламрами. После этого Нао нежно обнимает Гаммлу.

Персонажи 
Племя уламров 

 Фаум — вождь племени
 Гаммла, дочь Болота — дочь Фаума
 Нао, сын Леопарда
 Нам, сын Тополя
 Гав, сын Сайги
 Аго, сын Зубра
 Рук, сын Зубра — брат Аго
 Третий, не названный в романе брат Аго
 Гун Сухие Кости
 Му, сын Кабана
 Го, сын Тигра

Научная достоверность 
В романе подробно описываются доисторические животные — мамонт, пещерный лев, пещерный медведь и т. д. Помимо этого, в нём делается попытка реконструировать быт и нравы различных первобытных племён, стоящих на разных стадиях развития (вероятно, кроманьонцев и неандертальцев). Эти описания в основном базируются на научных данных своего времени, однако дальнейшее развитие палеонтологии и антропологии привело к тому, что сейчас их достоверность невелика.

Русский перевод 
Роман был переведён на русский язык в 1911 году. В дальнейшем многократно переиздавался в переводах И. Петрова, А. Вейнрауба, И. Орловской, Н. Михайлова и, вероятно, является самым известным для русского читателя произведением Рони-старшего.

Продолжение 
Продолжением «Борьбы за огонь» является роман Рони-старшего «Пещерный лев» (Le Félin géant) 1918 года — о сыне Нао Уне и его друге Зуре, однако сюжет вполне самостоятелен.

Экранизации 
 «Борьба за огонь» (1914) — режиссёр Жорж Денол.
 Борьба за огонь (1981) — французско-канадский фильм режиссёра Жан-Жака Анно.

Примечания

Ссылки 
 
 Русский текст романа

Исторические романы на французском языке
Романы 1909 года
Фантастические романы на французском языке
Романы Бельгии
Приключенческие романы на французском языке
Романы о доисторических временах